Westmark steht für:

 umgangssprachliche Bezeichnung in der DDR für D-Mark, also Westgeld (= Valutamark)
 Regionen an der deutschen Westgrenze, siehe Westraum 
 geplante Verwaltungseinheit während der Zeit des Nationalsozialismus, siehe Reichsgau #Westmark (Pfalz, Saarland, Lothringen)
 Westmark, Parteigliederung der NSDAP, siehe Gau Saarpfalz
 NSZ Westmark, Tageszeitung der NSDAP
 Westmark, Währung der Bundesrepublik Deutschland und von West-Berlin, siehe Deutsche Mark
 Westmark, Roman von Friedrich Lienhard (1919)
 Westmark-Trilogie, Romane von Lloyd Alexander (1981 bis 1984), siehe Lloyd Alexander #Die Westmark-Trilogie
 Künstlerbund Westmark, deutsche Künstlervereinigung
 Aachener Burschenschaft Westmark, siehe Liste der Burschenschaften
 Deutscher Pfadfinderbund Westmark, siehe Deutscher Pfadfinderbund Mosaik #Geschichte

Westmark ist der Name folgender Schiffe:
 Westmark (Schiff, 1883) (Westmark I), Passagier-Seitenraddampfer der Reederei Luwen
 Westmark (Schiff, 1898) (Westmark II), Schleppdampfer und Passagierschiff der Reederei Luwen
 Westmark (Schiff, 1914), Frachtschiff der Reederei HAPAG
 Westmark (Schiff, 1923) (ursprünglich Panigaglia), Minen- und Munitionstransporter und Hilfsminenleger der Regia Marina

Westmark ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Westmark-Böckenholt (1958–1996), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin